Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Banque Eric Sturdza Geneva Open 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 21. Mai 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 94 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Genf